Зеркальное отражение:
 Зеркальное отображение — геометрическое преобразование.
 Зеркальное отражение в физике — изменение направления распространения волн.
 «Зеркальное отражение» — 21 серия 1 сезона американского телесериала «Сумеречная зона».
 «Зеркальное отражение» — рассказ Айзека Азимова.